Stadt der Freude steht für:

 Stadt der Freude (Dominique Lapierre) (La Cité de la Joie), Roman von Dominique Lapierre (1985)
 Stadt der Freude (Film) (City of Joy), französisch-britischer Film von Roland Joffé (1992) 
Siehe auch:
Freudenstadt